Quickie steht für:

 Quickie (Geschlechtsverkehr), eine „schnelle Nummer“ beim Sex
 Quickie (Fernsehsendung), Quiz im MDR Fernsehen
 Quickie Aircraft Corporation, US-amerikanischer Flugzeughersteller

 Quicky, Spielmodus eines Kartenspiels, siehe Durak (Kartenspiel) #Seltenere Spielmodi

Siehe auch:
 Literatur Quickie (Verlag)